Franciaország
Brie, település Franciaországban, Aisne megyében
Brie, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Brie, település Franciaországban, Ille-et-Vilaine megyében
Brie, település Franciaországban, Somme megyében
Brie-sous-Barbezieux, település Franciaországban, Charente megyében
Brie-sous-Matha, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Brie-Comte-Robert, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Brie-sous-Mortagne, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Brie-sous-Archiac, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Brie-sous-Chalais, település Franciaországban, Charente megyében

Más
Brie,  francia fehérpenészes lágysajt